Franklin D. Roosevelt ist der Name folgender Personen:
* Franklin D. Roosevelt (Franklin Delano Roosevelt; 1882–1945), US-amerikanischer Politiker, Präsident 1933 bis 1945
 Franklin Delano Roosevelt junior (1914–1988), US-amerikanischer Politiker
 Franklin Delano Roosevelt III (* 1938), US-amerikanischer Ökonom

Franklin D. Roosevelt bezeichnet:
 F. D. Roosevelt Airport, Flughafen der Insel Sint Eustatius
 Franklin D. Roosevelt (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Franklin Delano Roosevelt Bridge, internationale Straßenverkehrsbrücke in Maine
 Franklin Delano Roosevelt Memorial, Gedenkstätte in Washington, D.C., Vereinigte Staaten
 Lycée Franklin Roosevelt, Schule im französischen Reims, Unterzeichnungsort der Kapitulation der Wehrmacht 1945
 USS Franklin D. Roosevelt (CV-42), Flugzeugträger der United States Navy